Andreï Kravchenko peut désigner :
  (1899-1963), général soviétique ;
  (né en 1993), footballeur russe ;
 Andrei Krauchanka (né en 1986), athlète biélorusse.